Райнау (Мангайм) — район міста Мангайм, Німеччина.
 Райнау (Ортенау) — місто в Німеччині, земля Баден-Вюртемберг, район Ортенау.
 Райнау (Остальб) — громада в Німеччині, земля Баден-Вюртемберг, район Східний Альб.
 Райнау (Цюрих) — громада в кантоні Цюрих, Швейцарія.
 Абатство Райнау — монастир в Райнау, Швейцарія.